

Toponyme 

 Açores, archipel situé dans l'Atlantique Nord, région autonome du Portugal ;
 Açores, paroisse civile de la municipalité de Celorico da Beira, située dans le district de Guarda et la région Centre, au Portugal.

Autre 
 Açores, vins produits dans l'archipel des Açores

Homonymie de toponyme